Mirela es un nombre femenino rumano y puede referirse a:

Personas
Mirela (1990–), cantante, modelo y actriz española. 
Mirela Maniani (1976–), atleta retirada albanesa.
Mirela Mendoza (1979–), actriz y modelo venezolana.
Mirela Payret (1988–), actriz, cantautora, bailarina y modelo hispano-francesa.